

Matemática 
 Soma (aritmética) - uma das operações da Matemática
 Somatório - uma das operações da Matemática
 Soma amalgamada - noção da teoria das categorias
 Soma da série de Grandi - descrição de série infinita
 Soma de Borel - generalização da noção comum de soma de uma série
 Soma de Cesàro - meio alternativo de descrever a soma de uma série infinita
 Soma de Euler - método da soma para séries convergentes e divergentes
 Soma de Gauss - fórmula para a somatória dos números de 1 a 100
 Soma de Riemann - método de aproximação de área
 Soma direta - conceito aritmético com várias aplicações
 Soma não nula - conceito da teoria dos jogos
 Soma telescópica - série matemática
 Soma vazia - conceito matemático
 Soma-zero - conceito da teoria dos jogos e teorica econômica

Diversos 
 Soma (bebida) - bebida ritual das culturas védica e hindu
 Soma (droga) - droga idealizada no livro Brave New World, do escritor inglês Aldous Huxley
 Soma (cidade) - cidade japonesa na província de Fukushima
 Sociedade Operadora de Mercado de Ativos (SOMA) - mercado de acesso
 Soma - nome dado à parte não-reprodutiva do corpo dos organismos vivos
 Soma (selo) - selo fonográfico da Som Livre
 Soma Quality Recordings - gravadora escocesa de techno e house
 Soma de verificação - análise de dados
 Somaterapia - terapia corporal criada pelo intelectual brasileiro Roberto Freir
 Somatização (Medicina) - o corpo, abstraído da psique
 Soma (jogo eletrônico) - jogo de terror eletrônico

Compostos 
 Argent Soma - desenho japonês
 2815 Soma (asteróide 2815) -  é um asteróide da cintura principal
 Cubo soma - quebra-cabeça
 Regra da soma - conceito da teoria dos jogos

Ver também
 Somma

Desambiguações de topônimos
Desambiguação